

Cinema 
 Anima nera – film del 1962 diretto da Roberto Rossellini
 Anima nera – film del 2007 diretto da David Giovannoni

Teatro 
 Anima nera – opera teatrale del 1960 scritta da Giuseppe Patroni Griffi

Pagine correlate
Anime nere